Az 1960. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 27-én rendezték a McKinney Creek Stadionban, Tahomában. Az aranyérmet a finn Kalevi Hämäläinen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50